Мурири () — род растений семейства Меластомовые включающий в себя около 50 видов деревьев и кустарников.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 82 вида:

Примечания 

Меластомовые